Two of a Kind is een album van zanger Bobby Darin en liedjesschrijver/zanger Johnny Mercer, uitgebracht in 1961 door Atco. Het is gearrangeerd door Billy May.

Nummers 
Two of a Kind
(Back Home Again In) Indiana
Bob White
Ace in the Hole
East of the Rockies
If I Had My Druthers
I Ain't Gonna Give Nobody None Of My Jellyroll
Lonesome Polecat
My Cutey's Due at Two-to-Two Today
Medley: Paddlin' Madelin' Home / Row Row Row
Who Takes Care of the Caretaker's Daughter
Mississippi Mud
Two of a Kind

Muziekalbum uit 1961